Gnosjö kan syfta på:

 Gnosjö kommun –  en kommun i Jönköpings län
 Gnosjö – en tätort i Gnosjö kommun
 Gnosjö kommunblock – ett tidigare kommunblock i Jönköpings län 1964–1973
 Gnosjö socken – en socken i Småland
 Gnosjö landskommun – en tidigare kommun i Jönköpings län 1863–1970
 Gnosjö församling – en församling i Gnosjö pastorat i Östbo-Västbo kontrakt, Växjö stift
 Gnosjö kyrka – en kyrkobyggnad i Gnosjö församling
 Gnosjö distrikt – ett distrikt i Gnosjö kommun och Jönköpings län 2016–
Gnosjöregionen – en region i västra Småland som omfattar kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo
Gnosjöandan – ett begrepp inom företagsvärlden